Amoeba (album), het tweede album van de Franse metalband Hacride
 Amoeba (besturingssysteem), een open source op een microkernel gebaseerde operating system
 amoebe, een levensvorm van voornamelijk eencellige organismen
 Amoebozoa, een rijk van eencellige organismen
 Amoeba (geslacht), een eencellig organisme binnen dit rijk
 Amoeba (blad), het verenigingsblad van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie